Contea di Park o Park County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Park – Colorado
 Contea di Park – Montana
 Contea di Park – Wyoming